De Macedonische voetbalclub FK Vardar Skopje speelt sinds 1961 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Vardar Skopje

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Macedonië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Vardar Skopje
FK Vardar Skopje